Turkia kan syfta på: 
 S/S Turkia – ett grekiskt lastfartyg som sjönk 1941
 Matti Turkia (1871–1946), finsk sågverksarbetare, redaktör och politiker